Denna artikel handlar om regenten Margareta av Skottland, för helgonet se Sankta Margareta av Skottland

Margareta av Skottland även känd som The Maiden of Norway (Den norska jungfrun), född 9 april 1283, död 26 september 1290, var regerande drottning av Skottland från 1286 till sin död.

Biografi
Hon var dotter till kung Erik Magnusson av Norge och prinsessan Margareta av Skottland, som var dotter till den skotske kungen Alexander III. Vid hennes föräldrars giftermål 1281 slöts ett avtal om att parets eventuella barn skulle få arvsrätt till Skottlands krona om Alexander III avled barnlös. Margareta blev sin mors enda barn, då modern avled 1283. År 1284 lät Alexander III Skottlands lorder svära att respektera Margaretas arvsrätt.

Regeringstid
Vid Alexanders död 1286 erkändes Margareta som Skottlands rättmätiga monark och drottning, och ett råd formades att styra i hennes ställe. Hon kvarblev dock i Norge tills vidare. Alexanders änka troddes länge vara gravid och det tog ett tag innan man fick reda på att så inte var fallet. Englands monark framställde krav på att Skottlands och Englands tron skulle förenas genom Margaretas giftermål med den engelske tronföljaren, och Skottlands lorder undvek att tacka ja genom att svara att alla äktenskapsförhandlingar var uppskjutna så länge Margareta befann sig utomlands.

År 1290 avreste slutligen Margareta från Norge, men drunknade på vägen då hennes fartyg förliste vid Orkneyöarna. Margareta brukar i allmänhet räknas in i den skotska regentlistan. Det har förekommit diskussioner om huruvida hon bör räknas som enbart tronarvinge snarare än monark, eftersom hon aldrig hann bli krönt eller befann sig i Skottland under sin tid som monark. Jakob I av Skottland befann sig i samma situation, eftersom han blev monark 1406 men befann sig utanför Skottland och dessutom var okrönt fram till år 1424: under tiden 1406-1424 brukade han kallas arvtagare snarare än kung, men trots det räknas hans regeringstid från 1406.

Se även
 Falska Margareta.

Referenser 

 

Kvinnor
Skottlands regenter
Kvinnliga regenter under 1200-talet
Födda 1283
Avlidna 1290
Avlidna i barndomen
Norska prinsessor